Bunker Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bunker Peak (Arizona)	
 Bunker Peak (Nevada)